

Toponymes 

 , Municipalité de la République dominicaine.
 , une ville du District de San Lorenzo, Panama.

Voir aussi 
 Boca Chica Key,  une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride ;
 Boca Chica Village,communauté non constituée en municipalité dans le comté de Cameron, au Texas.